«Фрозиноне» () — итальянский футбольный клуб из города Фрозиноне, выступающий в Серии B. Основан в 1906 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Бенито Стирпе», вмещающем более 16 227 зрителей.

История 

В сезоне 2005/06 клуб занял 2-е место в Серии C1/B, затем обыграл в плей-офф клубы «Санджиованнезе» и «Гроссето», таким образом получил право выступать в Серии B. По итогам сезона 2014/15 впервые в своей истории «канарейки» обеспечили себе выход в Серию А, обыграв в предпоследнем туре «Кротоне», в то время как основные конкуренты «Болонья» и «Виченца» победить не смогли, и разрыв между ними и «Фрозиноне» составил 6 очков за тур до окончания чемпионата.

Достижения 
Серия C1:
 Серебряный призёр: 2005/06
Серия B:
 Победитель: 2014/15

Текущий состав 

По состоянию на 30 октября 2020 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Ссылки 
 

Футбольные клубы Италии